Корелы:

 Корелы — летописное название племени, послужившего основой для этногенеза карельского народа финно-угорской группы.
 Корелы — деревня в Повракульском сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Корелы — река в Уемском сельском поселении Приморского района Архангельской области.
 Корелы — посёлок во Владимирской области.
 Корелы — село в Свердловской области.

См. также 
 Корела
 Малые Корелы — музей деревянного зодчества под Архангельском
 Карелы (значения)